Татьяна Александровна Скороходова (родилась 2 августа 1968 года, Иркутск) — советская и российская актриса.

Биография 
Родилaсь 2 августа 1968 года в Иркутске.

В 1991 году окончила театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Юрия Авшарова).

В 1992—1993 годах работала актрисой театра «Учёная обезьяна».

В 1993 году, сыграв в фильме «Мафия бессмертна», уехала в родной Иркутск, где встретила своего будущего мужа — оператора Андрея Закаблуковского. Вскоре они поженились, и надолго оставила актёрскую карьеру. Работала ведущей на телекомпании «АИСТ», фотомоделью, баллотировалась в депутаты Думы Иркутска.

У нее четверо детей: сыновья Данил и Дарий, дочки Анна и Марика.

Работает главным редактором журнала «Стольник» в Иркутске.

Работает ведущей утреннего радио шоу на радио McM (ЭмСиЭм) в Иркутске, совместно с Иваном Вильчинским.

Фильмография

Интересные факты 
 Снялась в клипе на песню Евгения Гришковца и группы «Бигуди» «Настроение улучшилось-2» в роли майора ГИБДД.

Примечания

Ссылки 
 
 Татьяна Скороходова на сайте ruskino.ru

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина